Die Saison 2017/18 der Oberliga Nordost war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 5. August 2017 und endete am 3. Juni 2018. Die Relegationsspiele zur Ermittlung des achten Absteigers fanden am 6. Juni 2018 und 10. Juni 2018 statt.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 2017/18 nahmen insgesamt 33 Vereine, verteilt auf zwei Staffeln (Nord und Süd), teil. Die genaue Staffeleinteilung wurde durch den NOFV am 23. Juni 2017 veröffentlicht. Dabei wurde der Brandenburger SC Süd 05 von der Süd- in die Nordstaffel umgruppiert. Folgende Vereine hatten sich sportlich qualifiziert:

 der Verlierer der Aufstiegsspiele zwischen den Zweitplatzierten der Staffel Nord und der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2016/17: FSV Optik Rathenow
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Nord der Oberliga Nordost 2016/17: SV Altlüdersdorf, Tennis Borussia Berlin, SV Grün-Weiß Brieselang, CFC Hertha 06, SV Lichtenberg 47, Malchower SV, Hansa Rostock II, FC Mecklenburg Schwerin, SV Victoria Seelow, FC Strausberg, FC Anker Wismar, Hertha Zehlendorf, 1. FC Frankfurt
 die verbleibenden Mannschaften aus der Staffel Süd der Oberliga Nordost 2016/17: FSV Barleben, TV Askania Bernburg, Bischofswerdaer FV 08, Brandenburger SC Süd 05, BSG Wismut Gera, VfL Halle 1896, FC Carl Zeiss Jena II, Inter Leipzig, SV Merseburg 99, SV Schott Jena, VFC Plauen, FC Einheit Rudolstadt, SG Union Sandersdorf
 die Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der Landesverbände 2016/17: SC Staaken (Berlin-Liga), VfB Krieschow (Brandenburg-Liga), Torgelower FC Greif (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern), FC Eilenburg, SV Einheit Kamenz (beide Sachsenliga), 1. FC Lok Stendal (Verbandsliga Sachsen-Anhalt)

Da aus der Thüringenliga kein Verein für die Oberliga 2017/18 gemeldet hatte und die geforderte Stärke von 32 Vereinen nicht durch eine Verminderung der Anzahl der Absteiger aus der Oberliga am Ende der Saison 2016/17 erreicht wurde, erhöhte sich gemäß einer vom NOFV beschlossenen Ergänzung der Auf- und Abstiegsregelung die Anzahl der Aufsteiger aus den Landesverbänden am Ende der Saison 2016/17. Gemäß dieser Regelung erhielt der sächsische Fußballverband als seniorenmitgliedsstärkster Landesverband des NOFV einen weiteren Aufstiegsplatz, wodurch der SV Einheit Kamenz als Zweitplatzierter der Sachsenliga an der Oberliga 2017/18 teilnehmen durfte. Am 26. Juni 2017 gab der NOFV im Zuge der Staffeleinteilung zudem den Verbleib des 1. FC Frankfurt in der Oberliga und die Erhöhung der Oberligastaffel Nord auf 17 Mannschaften bekannt.

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegationsspiele, welche zunächst zwischen den jeweils Dreizehnten beider Oberliga-Staffeln geplant waren, bestritten der Charlottenburger FC Hertha 06 aus der Nord- und der SV Einheit Kamenz aus der Süd-Staffel. Während sich der Charlottenburger FC Hertha 06 als Dreizehnter der Staffel Nord für die Relegation qualifizierte, verzichteten in der Staffel Süd zunächst der FSV Barleben als Dreizehnter sowie anschließend der SV Schott Jena als Vierzehnter auf die Teilnahme, sodass der SV Einheit Kamenz als Fünfzehnter der Staffel Süd teilnahmeberechtigt war. Das Gesamtergebnis aus dem Hin- und Rückspiel entschied über den Verbleib in der Oberliga Nordost 2018/19. Im Hinspiel erreichte der Charlottenburger FC Hertha 06 einen 3:1-Auswärtssieg. Im Rückspiel erreichte dagegen der SV Einheit Kamenz einen 2:1-Auswärtssieg. Charlottenburg gewann in der Addition des Hin- und Rückspielergebnisses mit 4:3 und erreichte den Verbleib in der Oberliga Nordost, während Kamenz nach nur einer Spielzeit Ligazugehörigkeit wieder in die Sachsenliga abstieg.

|}

Einzelnachweise 

2017
Oberliga Nordost 2017/18